Il singolare del torneo di tennis Bordeaux Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Guy Forget che ha battuto in finale Olivier Delaître 6-1, 6-3.

Teste di serie

 Guy Forget (campione)
 Jonas Svensson (secondo turno)
 Fabrice Santoro (quarti di finale)
 Thierry Champion (semifinali)

 Cédric Pioline (semifinali)
 Tomás Carbonell (quarti di finale)
 Christian Saceanu (primo turno)
 Alexander Mronz (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Bordeaux 1991
ATP Tour 1991